Бронниково  — село в Тюменской области Тобольского района. Находится на берегу реки Иртыш, входит в состав Малозоркальцевского сельского поселения.

Население

История 
 Первые упоминание о деревне были отмечены в Дозорной книгу от 1623 года.
 Упоминание о селе было в газете "Тобольские губернские ведомости" от 1870 года. Автор Е.В. Кузнецов опубликовал статью "Село Брониковское".
 1931 году был организован колхоз "Трудовик", в 1953 году произошло объединение в колхоз "Путь к коммунизму".

Примечания

Литература 
 Балюк Н. А. Тобольская деревня в конце 16 –19 вв. -Тобольск, 1997.

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района